Хучбаров — фамилия; имеет женскую форму Хучбарова.
 Хучбаров, Руслан Тагирович (1972—2004) — главарь банды террористов, захвативших заложников в школе № 1 города Беслана в сентябре 2004 года.
 Хучбаров, Рустам Муххамедович (род. 1988) — российский борец греко-римского стиля, чемпион России 2010.
 Хучбаров, Камиль Гасанович (род. 1999) — украинский футболист, полузащитник.